Улица Алекса́ндра Богома́зова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Улица Александра Богомазова — улица в Киеве.
 Улица Александра Богомазова — улица в Москве.